Плод () — организм живородящих животных в период внутриутробного развития после закладки основных органов и систем. В этот период происходит рост организма, увеличение объёма его органов, дифференцировка их тканей, специализация функций, утрачиваются некоторые структуры (напр., желточный мешок, аллантоис, первичная почка). От латинского названия fetus образован термин фета́льный — свойственный плоду (эмбриону) или имеющийся у плода.

Периоды 
Обычно различают три периода развития: зародышевый, предплодный и плодный. Продолжительность периодов варьируется у различных животных. Плодный период у мелких млекопитающих (с короткой беременностью) занимает несколько дней. У сумчатых весь плодный период протекает в сумке матери, а рождение происходит на стадии предплода.

Для человека плодом называется развивающийся в материнской утробе человеческий организм с 9-й недели развития и до момента рождения. Возраст плода определяется по его длине (росту), массе, степени развития системы органов и окостенения скелета. Термин «плод» используется только по отношению к неродившемуся ребёнку.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

 

Эмбриология
Неонатология